Ludovisi (família) - família nobre italiana

Ludovisi (Roma) - distrito da cidade de Roma

Villa Ludovisi - Villa e parque romano

Trono Ludovisi - escultura do período clássico